Jambongan ist der Name von:

 Pulau Jambongan, einer Insel im malaysischen Bundesstaat Sabah
 Pekan Jambongan, einer Stadt auf der vorgenannten Insel